Escola de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro - instituição responsável por ministrar vários cursos de engenharia da UFRJ
 EverQuest - jogo eletrônico do gênero MMORPG lançado em 1999